Чистоклетов — фамилия:

 Чистоклетов, Василий Геннадьевич (род. 1976) — российский хоккеист клуба «Молот-Прикамье».
 Чистоклетов, Григорий Григорьевич (1857—1909) — калужский краевед, библиофил и нумизмат; потомственный почетный гражданин.
 Чистоклетов, Евгений Иванович — режиссёр-постановщик Донецкого академического областного театра кукол.

См. также 
 Чистоклеть